Tufo (miejscowość) – miejscowość i gmina we Włoszech
 Tufo (firma) – producent sprzętu kolarskiego